Mennel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadette Mennel (* 1959), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Faustin Mennel (1824–1889), deutscher Ordensgründer
 Jakob Mennel (~1460–1526), Hofgeschichtsschreiber, Genealoge und Autor
 Jürgen Mennel (* 1960), deutscher Ultramarathonläufer
 Peter Mennel (* 1955), österreichischer Jurist und Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Comités
 Pierre Mennel (* 1964), Schweizer Kameramann

Siehe auch: Männel